Комсомол () — село в Илийском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав Казциковского сельского округа. Код КАТО — 196839200.

Население 
В 1999 году население села составляло 1505 человек (766 мужчин и 739 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1826 человек (936 мужчин и 890 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Илийского района